Trashigang (district) - een district in Bhutan
Trashigang (plaats) - een plaats in Bhutan